Starawieś (gromada w powiecie bychawskim) (krasnostawski/bychawski)
 Starawieś (gromada w powiecie lubartowskim) (lubartowski/lubelski)
 Starawieś (gromada w powiecie węgrowskim)

także:
 Gromada Stara Wieś